Королевцы  — топоним:

Беларусь 
 Королевцы — деревня, Ижский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Королевцы — деревня, упразднённый населённый пункт, Камайский сельсовет, Поставский район, Витебская область